de Zeven Hoofdzonden in de katholieke kerk
 Zeven Hoofdzonden (schilderij)